James Williams puede referirse a:

 James Arthur Williams (1930-1990), más conocido como Jim Williams, marchante de arte estadounidense
 James Williams, trompetista de jazz;
 James Williams, baloncestista estadounidense;
 James Williams, esgrimidor estadounidense.
 James Williams, militar estadounidense.